Diamonds and Pearls (Princeov album), album američkog glazbenika Princea iz 1991.
 Diamonds and Pearls (skladba), skladba s istoimenog albuma američkog glazbenika Princea